— японская актриса. Наиболее известна по ролям в кино 1950—1960-х гг.

Биография 
Родилась 27 марта 1924 года в Хакодате. Впервые снялась в кино в 1929 году в фильме «Мать» (Haha), после выхода которого стала необычайно популярна. Некоторые фильмы 1930—1940-х гг. с её участием утеряны во время Второй мировой войны, когда киноархивы пострадали от бомбардировок и пожаров.

В 1950 году совершила весьма рискованный поступок — ушла со студии «Тохо», порвав с японской студийной системой и став очень востребованной вольнонаёмной актрисой. Роли в фильмах Кэйсукэ Киноситы («Двенадцать пар глаз», «Вечная любовь») и Микио Нарусэ («Плывущие облака», «Когда женщина поднимается по лестнице») сделали её звездой японского кино. О Нарусэ, сотрудничество с которым оказалось для актрисы наиболее продуктивным, она вспоминала: «Даже во время съёмок он никогда не говорил, хорошо получается или плохо, интересно или банально. Он был совершенно безответным режиссёром. Я снялась у него примерно в 20-ти фильмах, и при этом он ни разу не давал мне каких-либо указаний».

В 1955 году вышла замуж за режиссёра Дзэндзо Мацуяму. В 1979 году завершила карьеру.

Скончалась 28 декабря 2010 года на 87-м году жизни в Токио от рака лёгких.

Избранная фильмография

В популярной культуре 
Характерные черты времени и жизни Хидэко были увековечены в получившем ряд наград анимационном фильме Кона Сатоси «Актриса тысячелетия» (2001). Прообразом главной героини послужила также Сэцуко Хара.

Примечания

Ссылки 

 

Умершие от рака лёгкого
Люди, чей прах был развеян